Comitatul Sumter sau Sumter County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Sumter County, Alabama
 Sumter County, Florida
 Sumter County, Georgia
 Sumter County, South Carolina